Зела́ндский мост () — автомобильно-велосипедный мост в провинции Зеландия (Нидерланды). Соединяет острова-общины Норд-Бевеланд и Схаувен-Дёйвеланд. Проложен над бывшим эстуарием реки Шельда — Восточной Шельдой. Имея длину 5022 метра, был самым длинными мостом в Европе с 1965 по 1972 год, пока в Швеции не был открыт Эландский мост длиной 6070 метров. По состоянию на 2016 год Зеландский мост занимает 113-е место в списке самых длинных мостов мира. Самый длинный мост страны с 1965 года по настоящее время.

Зеландский мост состоит из 50 пролётов (48 по 95 метров и 2 по 72,5 метров), плюс 40-метровый раскрывающийся участок для прохода судов), на церемонии присутствовала королева страны Юлиана. Своё нынешнее название мост официально получил 13 апреля 1967 года. С целью окупить затраченные на строительство средства, проезд по мосту был платным с 1965 по 1989 год.

9 мая 1974 года в мост врезался плавучий кран (), в результате чего на девять дней мост был закрыт как для автомобильно-велосипедного движения, так и для прохода судов под ним. На ремонт моста было истрачено около трёх миллионов гульденов (около  евро в ценах 2016 года).

15 декабря 2015 года, в свой 50-й «день рождения», Зеландский мост был признан национальным памятником.

См. также 
 Проект «Дельта» (1950—1997) — проект по созданию защитных конструкций на юго-западе Нидерландов с целью защиты земель в дельте Рейна от наводнений.

Примечания

Ссылки 
 Het geluid van de Zeelandbrug на сайте ''hetgeluidvanzeeland.nl

Разводные мосты Нидерландов
Зеландия (Нидерланды)